Darlène est un prénom féminin:
 Darlène Mazeau (née en 1992), athlète française.
 Darlene Violette, actrice américaine.